University Park Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 University Park Historic District (Tempe, Arizona), NRHP-ID: 07001174
 University Park Historic District (University Park, Maryland), NRHP-ID: 96001084
 University Park Historic District (Buffalo, New York), NRHP-ID: 11000273